Amerikai Egyesült Államok
 Warrenton (Georgia)
 Warrenton (kihalt, Indian)
 Warrenton (Indiana)
 Warrenton (Missouri)
 Warrenton (Észak-Karolina)
 Warrenton (Ohio)
 Warrenton (Oregon)
 Warrenton (Texas)
 Warrenton (Virginia)

 Dél-afrikai Köztársaság
 Warrenton (Northern Cape)